Illinois může být:
 Illinois – stát na severu Spojených států amerických
 Illinois (řeka) – řeka na severu USA
 Illinois (země) – historické území náležející do Nové Francie
 Illinois City – osada v Illinois
 Illinois Township – různé správní okrsky v USA
 USS Illinois – různé lodě amerického námořnictva
 Illinois (skupina) – americká indie rocková skupina
 Illinois (album, Brett Eldredge) – album amerického country hudebníka Bretta Eldredge z roku 2015
 Illinois (album, Sufjan Stevens) – album amerického indie folkového hudebníka Sufjana Stevense z roku 2005